Европе́йское кино́ — собирательное название для европейских киношкол.

Европейское кино — старейшее в мире. По популярности даже в самой Европе оно уступает американскому, но по уважению со стороны кинокритиков, возможно, даже превосходит. Европейское кино принято считать академичным, хотя и в Европе снимаются коммерческие кассовые фильмы. В отличие от американского кино, европейское часто спонсируется государством.

За время существования европейского кино в нём возникали различные течения и направления: советский киноавангард, немецкий экспрессионизм, итальянский неореализм, французская новая волна, Догма 95.

Европейский кинематограф 1910-х — 1920-х годов 
Перед Первой мировой войной фактически в каждой европейской стране появились свои национальные киностудии. В малых странах их было по две-три, а в больших, таких как Франция и Германия, по нескольку десятков. Конечно, война нанесла значительный урон производству фильмов, но все же многие студии выжили и даже подняли художественный уровень европейского фильма до невиданного ранее уровня.

В европейском кино появляются принципиально новые направления:
 французский импрессионизм.
 немецкий экспрессионизм.
 дадаизм.
 сюрреализм.

Французское кино 

Французский кинематограф со времени своего создания и до наших дней всегда относился к числу доминирующих европейских киношкол.

«Золотой век» французского кино 
1930-е годы считаются «золотым веком» французского кинематографа. Невероятно вырос авторитет кино. Впервые французским кинематографистам удалось несколько потеснить голливудскую продукцию на европейском кинорынке. Наиболее значимое направление в этот период — поэтический реализм.

Французская «новая волна» 
«Новая волна» (Nouvelle vague), художественное движение, в корне преобразившее характер национального кинематографа Франции на рубеже 50—60-х годов. Само название вошло в обиход благодаря критику Пьеру Бийару, комментировавшему на страницах журнала «Синема-58» один из социологических опросов, касавшийся так называемой «молодежной проблемы».

Кратковременность этого радикального течения, затронувшего кинопрессу, прокат и телевидение (о её спаде стали писать уже в 1962), не отменяет принципиальной значимости этого явления как национального, так и международного масштаба. Зарождение «новой волны» принято связывать с именем крупнейшего французского критика и теоретика «десятой музы» Андре Базена (1918—1958) и созданным его учениками и единомышленниками кинематографическим журналом «Кайе дю синема» (Cahier du cinema, основан в 1951 А. Базеном и Ж. Дониоль-Валькрозом. В работе журнала принимали участие молодые реформаторы, будущие кинорежиссёры «новой волны» Ж.-Л. Годар, Ф. Трюффо, К. Шаброль, Э. Ромер.

После молодёжного протеста в 1968 во Франции сотрудники журнала призывали политизировать кинокритику, которая смогла бы соперничать с собственно политической природой фильма; вышло в свет более 400 номеров журналов). Молодых сотрудников «Кайе…», энтузиастов французской синематеки, объединяло неприятие мертвящего духа и однообразия штампов коммерческого кино, не отражавшего действительного богатства окружающей реальности. Вдохновленные примером итальянского неореализма, эти молодые люди требовали от кинематографа большей заземлённости и социальной направленности, отказа от традиционных костюмных и салонных сюжетов, обращения к жизни простого человека. Их любимыми лозунгами стали: от Дзиги Вертова — «жизнь врасплох», и от Александра Астрюка — «субъективная камера» и «камера-перо». И когда чуть позднее прозвучал лозунг Андре Базена — «теоретики — в практики!» многие из них действительно пришли в кинематограф, породив явление, которое стали называть «новой волной», просуществовавшее около десяти лет, и оказавшее огромное влияние на весь мировой кинематографический процесс.

Немецкое кино 

Немецкий кинематограф мало уступал французскому, а в технических разработках зачастую даже опережал.

Так было, во всяком случае, до прихода нацистов к власти, когда большая часть творческой интеллигенции уехала из Германии, и кинематографисты не были исключением. Но были и плюсы, к таким можно отнести мощную поддержку кинематографа правительством национал-социалистов: государство вкладывало значительные средства в развитие кинопромышленности, позволяя ей, в свою очередь, совершенствоваться в техническом плане. Было налажено производство первых цветных картин.

Шведское кино 

Шведский кинематограф является одним из старейших в Европе (после Франции и Германии).

Несмотря на относительно небольшое количество выпускаемых фильмов, значение их для мирового кинематографа чрезвычайно велико. Шведское кино никогда не подражало ни одному кино в мире, а разрабатывало собственный путь, черпая идеи из национальной литературы.

Датское кино 

Датский кинематограф в течение 1910-х — 1930-х гг., несмотря на скромное количество выпускаемых фильмов, держал очень высокий художественный уровень, особенно в изобразительном плане и монтаже.

За годы Второй мировой войны этот уровень был утрачен, известность получили только фильмы Карла Дрейера. Лишь в конце 1970-х гг., с появлением группы молодых кинематографистов, позднее ставшими ядром проекта «Догма 95», началось возрождение датского кино. (Одним из инициаторов проекта был режиссёр Ларс Фон Триер).

Британское кино 

Английское кино всегда стояло несколько особняком от остального европейского. В Великобритании к моменту распространения кинематографа существовала всемирно известная актёрская школа и значительные культурные традиции. Самым известным британским кинорежиссёром остаётся Альфред Хичкок, поставивший значительную часть своих фильмов за пределами Великобритании, в США.

Итальянское кино 

Итальянский кинематограф начал развиваться в 1900-е — 1910-е годы. С приходом к власти фашистов, в кинематографе Италии была установлена жёсткая цензура, но, вместе с тем, создана инфраструктура, способствующая развитию кино и открыт первый в мире кинофестиваль (в Венеции). Расцвет итальянского кино пришёлся на 1950-е — 1970-е. К этому времени относится появление кинематографического неореализма, центром которого стала Италия. Широкую известность получил также жанр спагетти-вестерна. Начиная с 1980-х, итальянское кино переживает кризис.
Художественное развитие итальянского кино началось в 1912 г., когда Жассе ещё весьма пессимистически относился к итальянцам. Амброзио снимал «Камо грядеши?», Гуаццони ставил «Освобождённый Иерусалим», Паскуали руководил постановкой «Спартака», Джузеппе ле Лигуоро — съёмками «Одиссеи» и «Ада».

Российское кино

Советское кино

Самые известные европейские киношколы 
 Кино Великобритании
 Кино Германии
 Кино Дании
 Кино Италии
 Кино Польши
 Кино СССР
 Кино Франции
 Кино Югославии

Режиссёры 
 Педро Альмодовар (Испания)
 Тео Ангелопулос (Греция)
 Микеланджело Антониони (Италия)
 Билле Аугуст (Дания)
 Евгений Бауэр (Россия)
 Ингмар Бергман (Швеция)
 Бернардо Бертолуччи (Италия)
 Сергей Бондарчук (СССР)
 Луис Бунюэль (Испания)
 Анджей Вайда (Польша)
 Вим Вендерс (Германия)
 Роберт Вине (Германия)
 Лукино Висконти (Италия)
 Жан-Люк Годар (Франция)
 Питер Гринэуэй (Великобритания)
 Андре Дельво (Бельгия)
 Пуриша Джорджевич (Югославия)
 Александр Довженко (СССР)
 Аки Каурисмяки (Финляндия)
 Кшиштоф Кесьлёвский (Польша)
 Григорий Козинцев (СССР)
 Стэнли Кубрик (Великобритания)
 Эмир Кустурица (Югославия)
 Фриц Ланг (Германия)
 Клод Лелуш (Франция)
 Серджо Леоне (Италия)
 Дэвид Лин (Великобритания)
 Душан Макавеев (Югославия)
 Роман Полански (Польша/Франция)
 Юлиуш Махульский (Польша)
 Иржи Менцель (Чехословакия)
 Никита Михалков (Россия)
 Кира Муратова (Украина)
 Фридрих Вильгельм Мурнау (Германия)
 Аста Нильсен (Дания)
 Оле Ольсен (Дания)
 Пьер Паоло Пазолини (Италия)
 Игорь Подольчак (Украина)
 Яков Протазанов (Россия)
 Михаил Ромм (СССР)
 Роберто Росселлини (Италия)
 Иштван Сабо (Венгрия)
 Александр Сокуров (Россия)
 Андрей Тарковский (СССР)
 Франсуа Трюффо (Франция)
 Франсуа Озон (Франция)
 Том Тыквер (Германия)
 Федерико Феллини (Италия)
 Ларс Фон Триер (Дания)
 Милош Форман (Чехословакия)
 Райнер Фассбиндер (Германия)
 Альфред Хичкок (Великобритания)
 Лариса Шепитько (СССР)
 Сергей Эйзенштейн (СССР)
 Миклош Янчо (Венгрия)

Актёры 
 Жан-Поль Бельмондо (Франция)
 Дерк Богард (Великобритания)
 Моника Витти (Италия)
 Марина Влади (Франция)
 Джан Мария Волонте (Италия)
 Жан Габен (Франция)
 Ален Делон (Франция)
 Катрин Денёв (Франция)
 Жерар Депардьё (Франция)
 Марлен Дитрих (Германия)
 Евгений Евстигнеев (СССР)
 Анни Жирардо (Франция)
 Клаудиа Кардинале (Италия)
 Чарльз Лоутон (Великобритания)
 Евгений Леонов (СССР)
 Макс Линдер (Франция)
 Джина Лоллобриджида (Италия)
 Софи Лорен (Италия)
 Джульетта Мазина (Италия)
 Анна Маньяни (Италия)
 Жан Маре (Франция)
 Марчелло Мастроянни (Италия)
 Лайза Миннелли (Италия)
 Андрей Миронов (СССР)
 Ив Монтан (Франция)
 Юрий Никулин (СССР)
 Аста Нильсен (Дания)
 Филипп Нуаре (Франция)
 Лоренс Оливье (Великобритания)
 Любовь Орлова (СССР)
 Марика Рёкк (Германия)
 Мишель Симон (Франция)
 Иннокентий Смокунтовский (СССР)
 Макс Фон Сюдов (Швеция)
 Уго Тоньяцци (Италия)
 Лолита Торрес (Испания)
 Тото (Франция)
 Жан-Луи Трентиньян (Франция)
 Беата Тышкевич (Польша)
 Фернандель (Франция)
 Жерар Филип (Франция)
 Луи де Фюнес (Франция)
 Вера Холодная (Россия)
 Збигнев Цыбульский (Польша)

Фильмы 
 8 1/2 (Италия)
 Андалузский пёс (Франция)
 Андерграунд (Югославия)
 Андрей Рублёв (СССР)
 Аталанта (Франция)
 Баллада о солдате (СССР)
 Броненосец «Потёмкин» (СССР)
 Вампир от Ферата (Чехословакия)
 Виридиана (Испания)
 Возвращение (Россия)
 Возраст Христа (Kristove roky) (Чехословакия)
 Всё о моей матери (Испания)
 В прошлом году в Мариенбаде (Франция)
 Голубой ангел (Германия)
 Девушка со спичечной фабрики (Финляндия)
 Дневная красавица (Франция)
 Дорога (Италия)
 Европа (Дания)
 Жестяной барабан (ФРГ)
 Жюль и Джим (Франция)
 Завтра встану и ошпарюсь чаем (Чехословакия)
 Замужество Марии Браун (ФРГ)
 Земляничная поляна (Швеция)
 Зеркало (СССР)
 Кабинет доктора Калигари (Германия)
 Комедианты (Греция)
 Леди Гамильтон (Великобритания)
 Летят журавли (СССР)
 Метрополис (Германия)
 Мужчина и женщина (Франция)
 На последнем дыхании (Франция)
 Небо над Берлином (ФРГ)
 Нибелунги (Германия)
 Обыкновенный фашизм (СССР)
 Орфей (Франция)
 Пелле-завоеватель (Дания)
 Пепел и алмаз (Польша)
 Персона (Швеция)
 Поезда под пристальным наблюдением (Чехословакия)
 Последнее танго в Париже (Италия)
 Похитители велосипедов (Италия)
 Правила игры (Франция)
 Приключение (Италия)
 Путёвка в жизнь (СССР)
 Рокко и его братья (Италия)
 Секс-миссия (Польша)
 Сладкая жизнь (Италия)
 Слово (Дания)
 Слуга (Великобритания)
 Смерть в Венеции (Италия)
 Страсти Жанны д’Арк (Франция)
 Третий человек (Великобритания)
 Три цвета (Франция)
 Фанфан-Тюльпан (Франция)
 Фотоувеличение (Великобритания)
 Хиросима, любовь моя (Франция)
 Человек из мрамора (Польша)
 Человек с киноаппаратом (СССР)
 Четыреста ударов (Франция)
 Шербурские зонтики (Франция)
 Ящик Пандоры (Германия)
 Я убил Эйнштейна, господа (Чехословакия)

Европейские кинофестивали 
 Каннский кинофестиваль
 Венецианский кинофестиваль
 Берлинский кинофестиваль
 Кинофестиваль в Сан-Себастьяне
 Московский кинофестиваль

См. также 
 Европейская киноакадемия
 Кино Европы: Неизвестный Голливуд

Примечания

Литература 
 Ю. А. Кравцов, Основы Киноэстетики. Теория и история кино. Учебное пособие, СПБ, 2006 г.